Украинците в Русия () са 3-та по численост етническа група в Русия. Според преброяването на населението през 2010 г. броят на хората определили се за украинци е 1 927 988 души, или 1,35% от населението на страната. През 2016 г. броят на украинците, заедно постоянно пребиваващите украински имигранти е около 4 млн. души.

Численост и дял 

Численост и дял на украинците според преброяванията през годините:

Градове или райони с над 10% украинци, според преброяването на населението през 2010 г.:

Източници 

Русия